Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2011 проходили в рамках Світового Туру ATP 2011.

Чинним чемпіоном був Хуан Карлос Ферреро, але не зміг захистити свій титул через операцію на зап'ястку. 

Ніколас Альмагро здобув титул, у фіналі перемігши Олександра Долгополова з рахунком 6-3, 7-63.

Сіяні гравці 
Перші четверо сіяних тенісистів виходять без боротьби в 2-ге коло:

 Ніколас Альмагро (Чемпіон)
 Альберт Монтаньєс (2-ге коло)
 Томаз Беллуччі (чвертьфінал)
 Олександр Долгополов (фінал)

  Хуан Ігнасіо Чела (півфінал)
  Томмі Робредо (2-ге коло)
  Потіто Стараче (чвертьфінал)
  Віктор Генеску (1-ше коло)

Кваліфаєри 

  Факундо Баньїс (1-ше коло)
  Руджеріо Дутра да Сілва (1-ше коло)

  Леонардо Маєр (2-ге коло)
  Андре Гем (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Brasil Open
Світовий Тур ATP 2011